Кубок Іспанії з футболу 1996–1997 — 95-й розіграш кубкового футбольного турніру в Іспанії. Титул здобула Барселона.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/18 вересня 1996

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|4/19 вересня 1996

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/18 вересня 1996

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/19 вересня 1996

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11/19 вересня 1996

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|5/27 листопада 1996

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/26 листопада 1996

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/27 листопада 1996

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/26 листопада 1996

|}

Третій раунд 
Клуби Естремадура та Лас-Пальмас (2) пройшли до наступного раунду після жеребкування.

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/15 січня 1997

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/16 січня 1997

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9/15 січня 1997

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|16/22 січня 1997

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|28 січня/5 лютого 1997

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 січня/4 лютого 1997

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 січня/5 лютого 1997

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|29 січня/6 лютого 1997

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 січня/5 лютого 1997

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 січня/6 лютого 1997

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 лютого/12 березня 1997

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 лютого/13 березня 1997

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 лютого/12 березня 1997

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|27 лютого/13 березня 1997

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 березня/2 квітня 1997

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 березня/3 квітня 1997

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Іспанії на rsssf  

1996–1997
Іспанія
Іспанія
1996 в іспанському спорті
1997 в іспанському спорті